«Локомоти́в» Ташкент () — узбекистанский футбольный клуб из города Ташкент, основанный в 2002 году.

Участник Суперлиги Узбекистана — высшего по уровню и значимости футбольного дивизиона страны. По итогам сезона-2018 «Локомотив» в 3-й раз подряд стал чемпионом Узбекистана.

3-кратный чемпион Узбекистана, 3-кратный серебряный и бронзовый призёр, 3-кратный обладатель Кубка Узбекистана, 2-кратный обладатель и финалист Суперкубка Узбекистана, финалист Кубка ПФЛ Узбекистана, победитель и серебряный призёр Первой лиги Узбекистана.

История 
Футбольный клуб «Локомотив» Ташкент был основан в начале 2002 года компанией «Узбекистон темир йуллари». При этом ещё в сезоне-2001 под названием «Давр-Локомотив» он принял участие во Второй лиге чемпионата Узбекистана.

В 2002 году ПФЛ Узбекистана удовлетворила заявку клуба на выступления в Первой лиге. В сезоне-2003 «Локомотив» занял в ней 2-е место и получил путёвку в Высшую лигу.

В дебютном чемпионате 2004 года команда заняла 6-е место и дошла до четвертьфинала Кубка Узбекистана. Лучшим бомбардиром «Локомотива» в том сезоне стал Марсель Идиатуллин.

В 2005 году клуб замкнул десятку сильнейших и вновь вышел в 1/4 финала Кубка. В этот период «Локомотив» являлся одним из «середняков» Высшей лиги и лишь в сезоне-2009 повторил свой лучший результат — 6-е место.

2010 год стал для «Локомотива» кризисным — команда заняла предпоследнее, 13-е место и вылетела в Первую лигу, хотя и пробилась в полуфинал Кубка Узбекистана.

После этого провала руководство клуба всерьёз взялось за команду для того, чтобы укрепить её и вернуть в Высшую лигу. Были приобретены несколько опытных легионеров и местных футболистов.

И уже в следующем сезоне «железнодорожники» заняли 1-е место в Первой лиге и поднялись в элиту. Лучшим бомбардиром команды стал Зайниддин Таджиев, который забил 30 мячей.

В 2012 году руководство клуба поставило задачу — войти хотя бы в пятерку лучших команд по итогам чемпионата. Главным тренером стал армянский специалист Хорен Оганасян.

В результате «Локомотив» завоевал бронзовые медали и получил путевку в квалификационный раунд Лиги чемпионов АФК.

В 2013 году главным тренером был назначен известный таджикский специалист Хаким Фузайлов. В квалификационном раунде Лиги чемпионов АФК «Локомотив» проиграл «Аль-Насру» из ОАЭ со счетом 2:3.

Ташкентцы заняли 2-е место в Высшей лиге и снова отобрались в плей-офф квалификации Лиги чемпионов АФК. Также в сезоне-2013 они вышли в полуфинал Кубка Узбекистана.

В 2014 году «Локомотив» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов АФК проиграл кувейтскому «Аль-Кувейту» со счётом 1:3 и завершил выступление.

В чемпионате-2014 клуб опять занял 2-е место и стал обладателем Кубка Узбекистана, победив в финале «Бунёдкор». Перед началом сезона 2015 года «Локомотив» со 2-й попытки выиграл Суперкубок Узбекистана.

В групповом этапе Лиги чемпионов АФК соперниками ташкентского клуба в группе C стали иранский «Фулад», катарский «Аль-Садд» и саудовский «Аль-Хиляль». По итогам этого турнира «Локомотив» занял последнее место в группе с 4 набранными очками.

В национальном чемпионате 2015 года «железнодорожники» в 3-й раз подряд финишировали на 2-м месте, а в полуфинале Кубка Узбекистана проиграли каршинскому «Насафу».

Уверенно проведя сезон 2016, «Локомотив» за тур до окончания первенства страны стал недосягаем для соперников и впервые в истории клуба завоевал титул чемпиона Узбекистана.

В 2017-й и 2018-й сезонах клуб так же становился чемпионом Узбекистана.

Статистика

Текущий состав

Тренерский штаб

Достижения

Чемпионат Узбекистана
  Чемпион (3 раза): 2016, 2017, 2018.
  Серебряный призёр (4 раза): 2013, 2014, 2015, 2019.
  Бронзовый призёр (1 раз): 2012.
  Победитель Первой лиги (1 раз): 2011.
  Серебряный призёр Первой лиги (1 раз): 2003.

Кубок Узбекистана
  Обладатель (3 раза): 2014, 2016, 2017.

Суперкубок Узбекистана
  Обладатель (2 раза): 2015, 2019.
  Финалист (1 раз): 2014.

Кубок ПФЛ Узбекистана
  Финалист (1 раз): 2011.

Лига чемпионов АФК
 1/4 финала (1 раз): 2016.

Международные турниры

Результаты с клубами из разных стран

Тренеры

Партнёрство с клубами 
«Локомотив» имеет дружественные отношения и официальное партнёрство с клубами «Флитвуд Таун» (Англия) и «Сепахан» (Иран).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

ФК «Локомотив» Ташкент
Железнодорожные футбольные клубы
Обладатели Кубка Узбекистана по футболу
Обладатели Суперкубка Узбекистана по футболу